Mauritius (auch Mauricius) steht für:

Personen:
 Mauricius von Trier, Bischof von Trier
 Maurikios (539–602), oströmischer Kaiser (lateinisch Flavius Mauricius Tiberius)
 Mauritius, der Legende nach der Anführer der Thebaischen Legion, siehe Mauritius (Heiliger)
 nach ihm benannte Kirchen, siehe Mauritiuskirche
 Maurizio Galbaio, nach venezianischer Tradition der 7. Doge von Venedig
 Mauritius Schmitt (1733–1818), deutscher Stiftspropst, siehe Moritz Schmid (Propst)
 Caspar Mauritius (1615–1675), deutscher Theologe
 Erich Mauritius (auch Muritz, Moritz; 1631–1691), deutscher Rechtswissenschaftler
 Franz Mauritius Pseudonym von Franz Moritz Kirbach (1825–1905), deutscher Revolutionär 1848/49, Rechtsanwalt und Notar, Mitglied der II. Kammer des Sächsischen Landtages
 Friedrich Maximilian Mauritius (auch Friedrich Maximilian Mauritii; 1724–1799), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Georg Mauritius (auch Moritz; 1539–1610), deutscher Pädagoge, lateinischer Dichter und Dramatiker
 Joachim Mauritius, deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Richard Mauritius (1836–1901), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer

geografische Objekte:
 Mauritius, ein Inselstaat im Südwesten des Indischen Ozeans östlich von Madagaskar
 Mauritius#Zugehörige Inseln, die Hauptinsel des gleichnamigen Staates
 Grube Mauritius, ein Zinnbergwerk in Hřebečná, Abertamy, Tschechien
 Mauritius-Gymnasium Büren, ein Gymnasium in Büren, Kreis Paderborn, Deutschland

Unternehmen:
 Mauritius Brauerei GmbH, eine Bierbrauerei in Zwickau, Sachsen
 Mauritius images, eine Bildagentur

Sonstiges:
 Rote und Blaue Mauritius, die wahrscheinlich weltweit bekanntesten Briefmarken
 Blaue Mauritius, eine Art der Windengewächse (Convolvulus sabatius)

Siehe auch:
 Maurice
 Moritz
 Maurikijus